Gasparetto ist der Familienname folgender Personen:

 Daniele Gasparetto (* 1988), italienischer Fußballspieler
 Mirco Gasparetto (* 1980), italienischer Fußballspieler